

Codici 
 EGP – codice valutario ISO 4217 della Lira egiziana (o sterlina), valuta dell'Egitto
 EGP – Ejército Guerrilero de los Pobres: sigla dell'esercito rivoluzionario guatemalteco

Informatica 
 Exterior Gateway Protocol